Blagoveščensk – città della Russia, nell'Oblast' dell'Amur
 Blagoveščensk – città della Russia, nella Baschiria

Pagine correlate 
 Blagoveščenskij rajon